Куку () — . В переводе с талышского языка слова «Ку» — бить звучит как бить бить, то есть всё перемалывается- взбивается. Подают в горячем или холодном виде в качестве закуски, гарнира или основного блюда, а также к хлебу или салату. В некоторых частях северного Ирана куку используют в качестве полуденной еды и подают с рисом или хлебом.

Распространено среди талышей в Азербайджане и Иране, имеются схожие блюда в соседних с ними районах Дагестана, в Узбекистане и Таджикистане (кюк-бийрон).

Виды 
Талыши готовят куку из различных ингредиентов и в различных формах. Изначальное название блюда куку подразумевает ореховое куку («визә куку»), так как куку состоит главным образом из грецкого ореха, яиц, некоторого количества трав. Также талыши готовят «сәбзи куку» (травяное куку), «бумәсефә куку» (картофельное куку), «бодымҹонә куку» (баклажановое куку). «Сәбзи куку» талыши ещё называют «ду куку», что переводится, как куку-обманка, так как блюдо не содержит изначального орехового ингредиента.

Способ приготовления 
Куриные яйца и зелень смешивают с солью, чёрным перцем, грецким орехом, иногда мукой, барбарисом, разрыхлителем и молотым шафраном. Затем смесь выливают в предварительно нагретую смазанную маслом сковороду, и жарят на слабом огне. В ряде талышских городов это блюдо подаётся на праздники, включая свадьбы. Конечным результатом является омлет, похожий на пирожное, который обычно подают с хлебом, но он может сопровождаться с рисом, особенно в северной иранской провинции Гилян, где потребление риса в целом традиционно предпочиталось хлебу.

Примечания

Литература 
 

Блюда из яиц
Талышская кухня
Восточная кухня
Иранская кухня
Азербайджанская кухня
Свадебная кухня